

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle LAT peut signifier :
 , le principal instrument à bord du télescope spatial Fermi ;
 , une protéine (codée chez l'Homme par le gène LAT) ;
 , une technologie non-routable de gestion de réseau Ethernet, développée par Digital pour VMS ;
 , une loi fédérale suisse sur l'aménagement du territoire, adoptée en 1979.

Code 
Le code LAT ou lat peut désigner :
 LAT, la Lettonie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 lat, le latin, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Culture et société 
 Le lats est l'unité monétaire de l'ancienne République de Lettonie (1922-2013).
 Al-Lat est une déesse de la fécondité et de la féminité, vénérée en Arabie à l'époque préislamique.
  est une chanson polonaise, qu'on peut rapprocher du Joyeux Anniversaire français.

Anthroponyme 
 Lat, de son vrai nom Mohammad Nor Khalid (1951-), est un auteur malaisien de bande dessinée.
 Lat Dior (1842-1886) est le damel du royaume du Cayor de 1871 à 1883, et une figure emblématique de l'histoire du Sénégal.
 Lat Soukabé (?-1720) est le souverain de deux royaumes pré-coloniaux qui font aujourd'hui partie du Sénégal.
 Isidore Ngei Ko Lat (1918-1950) est un catéchiste birman, reconnu martyr en 2013 et proclamé bienheureux en 2014.

Toponyme 

 Đà Lạt,  une ville des hauts plateaux du centre, et la capitale de la province de Lâm Đồng ;
 Mường Lát, un district de la province de Thanh Hóa (Côte centrale du Nord).

Code